Claudio Nizzi – fumettista e scrittore italiano
 Enrico Nizzi – fondista italiano
 Giovanni Nizzi – calciatore italiano
 Settimo Nizzi – politico e medico italiano